

Patronyme
 

 Ayo Adesanya (1969-), actrice nigériane ;
 Israel Adesanya (1989-), kick-boxeur et pratiquant nigérian naturalisé néo-zélandais d'arts martiaux mixtes (MMA)  ;
 Jason Adesanya (1993-), footballeur belge.

Patronyme nigérian